Gos llebrer, gos de caça.
 Constel·lació dels Llebrers, (Canes Venatici) és una petita constel·lació de l'hemisferi nord.
 Llebrers (Caladroer), antic poble del vell terme de Caladroer, a la comuna de Bellestar.